Pedrocortesia är ett släkte av kvalster. Pedrocortesia ingår i familjen Plateremaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Pedrocortesia